Wiesbach ist ein geographischer Name

Gemeinde und Ortschaften:

 Wiesbach (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

 Wiesbach (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Wiesbach (Titisee-Neustadt) oder Wiesbacherhof, Hof im Stadtteil Schwärzenbach von Titisee-Neustadt, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Wiesbach (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wiesbach (Saar), Ortsteil der Gemeinde Eppelborn, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Wiesbach (Neumarkt-Sankt Veit), Gemarkung im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn

Fließgewässer:
 Wiesbach (Eisenbach), linker Zufluss des Eisenbachs (zum Hammerbach) nach Eisenbach (Hochschwarzwald), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Wiesbach (Elzbach), linker Zufluss des Elzbachs (zur Mosel) in Niederelz, Ortsgemeinde Weiler, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Wiesbach (Große Ohe), rechter Zufluss der Großen Ohe (zur Gaißa) gegenüber Fickenhofmühle, Markt Aicha vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Wiesbach (Gründleinsbach), linker Zufluss des Gründleinsbachs (zum Castellbach) in Kleinlangheim, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Wiesbach (Ill), linker Zufluss der Ill (in Großbuchstaben; ILL) in Eppelborn, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Wiesbach (Klinglbach), rechter Zufluss des Klinglbachs oder auch Perlbachs (zum Regen) bei Wies, Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Wiesbach (Kyll), linker Zufluss der Kyll bei Birgel, Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Wiesbach (Lech) – zwei Zuflüsse des Lechs; flussabwärts:
 Wiesbach (Lech, Weißenbach am Lech), linker Zufluss am Südrand der Gemeindegemarkung von Weißenbach am Lech, Bezirk Reutte, Tirol
 Wiesbach (Lech, Landsberg am Lech), linker Zufluss gegenüber Pitzling, Stadt Landsberg am Lech, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Wiesbach (Nahe), rechter Zufluss der Nahe bei Grolsheim, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Wiesbach (Elz), linker Zufluss der Elz in Weiler-Niederelz, Verbandsgemeinde Vordereifel, Kreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Wiesbach (Our), linker Zufluss der Our vor Wiescheid, Auw bei Auw bei Prüm, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Wiesbach (Rotbach), linker Zufluss des Rotbachs (zum Wolferter Bach) bei Dahlem, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Wiesbach (Rott), linker Zufluss der Rott (Inn, Neuhaus am Inn) nach Sägmühle, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Wiesbach, Oberlaufname des Auerbachs, rechter Zufluss des Schwarzbachs in Niederauerbach, kreisfreie Stadt Zweibrücken, Rheinland-Pfalz
 Wiesbach (Simmerbach), linker Zufluss des Simmerbachs bei Brauweiler, Landkreis Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Wiesbach (Steinlach) oder Oberwiesbach, rechter Zufluss der Steinlach vor Dußlingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Wiesbach (Usa), rechter Zufluss der Usa bei Kransberg, Stadt Usingen, Hochtaunuskreis, Hessen
 Wiesbach (Weil), rechter Zufluss der Weil vor Audenschmiede, Gemeinde Weilmünster, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen

Siehe auch:
 Hirtenwiesbach
 Oberwiesbach
 Weisbach
 Wissbach
 Wiesebach
 Wiesenbach
 Wisebach